Дегтя́рный пере́улок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дегтярный переулок — переулок в Москве.
 Дегтярный переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Дегтярный переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Дегтярная улица
 Дегтярная площадь